"R800" může znamenat:

 Radeon R800 – Grafické čipy od ATI.
 CPU R800 – Procesor použitý v MSXturboR (FS-A1ST).